Финал Кубка Бельгии по футболу 2009/2010 состоялся 15 мая 2010 года. «Гент» переиграл «Серкль Брюгге» со счётом 3:0 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2010
Бельгия
Матчи ФК «Гент»
Матчи ФК «Серкль Брюгге»
События 15 мая
Май 2010 года
Спорт в Бельгии в 2010 году
Спортивные соревнования в Брюсселе